Trnovo est un toponyme qui peut désigner :

Trnovo, une ville et une municipalité situées dans la République serbe de Bosnie ;
Trnovo, une municipalité située dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Trnovo, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Trnovo, un village situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Trnovo, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Trnovo, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Trnovo, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Trnovo la Grande (Veliko Trnovo ou Велико Търново), une ville historique, ancienne capitale ;

Trnovo, une localité située dans la municipalité de Generalski Stol, comitat de Karlovac ;

Trnovo, un village de la municipalité de Kriva Palanka ;
Trnovo, un village de la municipalité de Bitola ;
Trnovo, un village de la municipalité de Gostivar ;

Trnovo, une localité située dans la municipalité de Bar ;

Trnovo, un village du district de Martin.